Municipio de Moran puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Moran (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Richland.
 Municipio de Moran (condado de Mackinac, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Mackinac.
 Municipio de Moran (condado de Todd, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Todd.